El término tusa puede referirse a:

 Tusa u olote, residuo producido luego de desgranar la mazorca del maíz.
 La tusa, una telenovela colombiana.
 Tusa (Mesina), una localidad italiana de la provincia de Mesina.
 «Tusa», canción de Karol G y Nicki Minaj. 
 Tusa expresión colombiana con el significado de tristeza.
 Tusa expresión chilena con el significado de cansancio.